

Geografia 
 Francia
 La Lucerne-d'Outremer – comune francese nel dipartimento della Manica
 Stati Uniti
 Lucerne –  comunità non incorporata della Contea di Kings, California
 Lucerne – CDP della Contea di Lake, California
 Lucerne – Colorado
 Lucerne – Indiana
 Lucerne – villaggio del Missouri
 Lucerne – CDP del Wyoming

 Svizzera
 Lucerne – toponimo francese di Lucerna

Pagine correlate 
Lucerna (disambigua)